Seehausen ist der Name folgender Orte:

 Seehausen am Staffelsee, Gemeinde im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Seehausen (Altmark), Stadt im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Seehausen (Bad Frankenhausen), Ortsteil der Stadt Bad Frankenhausen/Kyffhäuser im Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Stadt Seehausen, Ortsteil der Stadt Wanzleben-Börde im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Seehausen (Bremen), Ortsteil der Stadt Bremen
 Seehausen (Leipzig), Stadtteil von Leipzig, Sachsen
 Seehausen (Lüdingworth), Ortsteil der Stadt Cuxhaven-Lüdingworth, Niedersachsen
 Seehausen (Niedergörsdorf), Ortsteil der Gemeinde Niedergörsdorf, Brandenburg
 Seehausen (Oberuckersee), Ortsteil der Gemeinde Oberuckersee im Landkreis Uckermark, Brandenburg

 Seehausen, bis 1927 Jesziorowsken, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945 Jeziorowskie (Kruklanki), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Seehausen, Kreis Graudenz, Westpreußen, seit 1945: Szumiłowo, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Seehausen, bis 1938 Schorschinehlen, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen, untergegangener Ort in der Oblast Kaliningrad, Russland

Personen:
 Harald Seehausen (* 1945), deutscher Sozialwissenschaftler
 Karl-Reinhard Seehausen (* 1943), deutscher Denkmalschützer, Fachautor für Bau- und Denkmalschutzrecht
 Louis Seehausen (1749–1828), deutscher Advokat, Stadtsekretär und Abgeordneter im Fürstentum Waldeck
 Petrus Seehausen (auch Sehusen oder Zehusen; † 1464), Notar und Kleriker der Diözese Merseburg
 Gustav Christian Ernst von Seehausen (* 1771), preußischer Rittmeister aus Berlin, Regiment v. Seydlitz
 Catharina von Seehausen (* 1993), brasilianische Schauspielerin

Schiffe:
 Seehausen (Schiff), Fahrgastschiff auf dem Staffelsee

Siehe auch:
 Seerhausen
 Seehaus
 Seehäuser
 Seehäusl
 Sehusen